1360 км — остановочный пункт Приволжской железной дороги на линии Верхний Баскунчак — Астрахань (линия неэлектрифицирована). Расположен в Харабалинском районе Астраханской области, в 28 км от районного центра Харабали, в 5 км от села Сасыколи. В настоящее время пригородние перевозки не осуществляются.

История

Деятельность 
 Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производятся.

Примечания

Ссылки 
 
 Единая сетевая разметка: 1360 км
 Тарифное руководство № 4 (ред. от 28.11.2008, с изм. от 06.10.2010) Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог»
 Остановочный пункт 1360 км на карте Астраханской области
 Остановочный пункт 1360 км на карте железных дорог России и СНГ

Остановочные пункты Астраханского отделения Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Астраханской области